Nadi puede referirse a:

Lugares 

 Nadi, una ciudad de Fiyi (Oceanía).
 Aeropuerto Internacional de Nadi, el principal aeropuerto de Fiyi.

Otros usos 

 nāḍi, canales por donde se mueve el prāṇa, el aliento vital a través del cuerpo, según varias doctrinas hindúes.